

Geografia 
 Mier – municipalità dello stato di Tamaulipas nel Messico settentrionale

Persone 
 Hiram Mier – calciatore messicano
 Kevin Mier – calciatore colombiano
 Manuel de Mier y Terán – generale messicano
 Matías Mier – calciatore uruguaiano
 Ricardo Mier – ex calciatore uruguaiano
 Servando Teresa de Mier – frate domenicano e scrittore messicano